Breitweiher ist ein Name von Seen:

 Breitweiher (Berlismühle), See am Lauf des Breitweihergrabens bei Berlismühle, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Breitweiher (Haidenaab), See nahe der Haidenaab bei Haidenaab, Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Breitweiher (Röhrach), Teich nahe Röhrach, Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern